Chevy peut être :
 une abréviation familière de « Chevrolet »
 Chevrolet Chevy C2
 le prénom de Chevy Chase (né en 1943)
 Chevy Chase, ville du Maryland
 un pseudonyme de Xavier Dupont de Ligonnès